Берковиц — фамилия. Известные носители:

  (род. 1939) — американский писатель, автор детективов.
 Берковиц, Барух (1926—2012) — американский инженер и изобретатель.
  (род. 1949) — американский игрок в бридж, бронзовый медалист Международной олимпиады по бриджу в составе национальной сборной (2000).
 Берковиц, Дэвид (род. 1953) — американский серийный убийца, также известный как «Сын Сэма».
 Берковиц, Дэйзи (1968—2017) — сценический псевдоним американского музыканта Скотта Патески (1968—2017), сооснователя группы Marilyn Manson.
  (род. 1962) — американский политик, мэр Анкориджа (c 2015).
 Берковиц, Лиана (1923—1943) — православная христианка, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
  (1919—2009) — американский экономист, заведующий кафедрой экономики Ратгерского университета, разработчик программы помощи инвалидам «Билет на работу» ().
 Берковиц, Питер (род. 1959) — американский юрист и политолог.
  (род. 1953) — австралийский невролог, член Королевского общества (с 2007).

См. также 
 Беркович
 Берковица (значения)